Al-Mudżajdil – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny
 Al-Mudżajdil – miejscowość w Syrii